Gonzalo Curiel ist der Name folgender Personen:

* Gonzalo Curiel (Komponist) (Gonzalo Curiel Barba; 1904–1958), mexikanischer Komponist 
 Gonzalo P. Curiel (* 1953), US-amerikanischer Richter